Basto (artiest)
Jef Martens (kunstenaar)